Das Copa Sony Ericsson Colsanitas 2009 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 16. bis zum 22. Februar 2009 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
WTA Bogotá